Peter Kruse ist der Name folgender Personen:
* Peter Kruse (Journalist) (1938–2019), deutscher Journalist und Chefredakteur 
 Peter Kruse (1955–2015), deutscher Psychologe
 Peter Kruse (Cartoonist), deutscher Cartoonist und Illustrator  
 Peter Jochen Kruse (1929–2007), deutscher Jurist und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Peter Krause
 Peter Krusche (1924–2000), deutscher lutherischer Theologe und Bischof